Santuario di Cristo Re – chiesa ad Almada
 Santuario di Cristo Re – chiesa a Sestri Levante

Pagine correlate 
 Chiesa di Cristo Re